Ке́рнос () — древнегреческий керамический сосуд с чашечками на венчике. Был распространён в восточной части Средиземноморья. Предположительно использовался в ритуальных целях, в том числе для вотивных подношений. Известны найденные в гробницах подобные сосуды с более чем 20 чашечками на двух концентрических венчиках, изготовленные до изобретения гончарного круга (2300—1900 гг. до н.э.).

Примечания

Ссылки 

 Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства

Сосуды Древней Греции